Morge bezeichnet mehrere Flüsse:
 Morge (Allier), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Allier
 Morge (Rhone), einen Fluss in der Schweiz, Nebenfluss der Rhone
 Morge (Fier), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Fier
 Morge (Genfersee), einen Fluss im Grenzgebiet Frankreich/Schweiz, Nebenfluss der Rhône im Genfersee
 Morge (Isère), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Isère

Morge ist der Nachname von:
 Günter Morge (1925–1984), deutscher Entomologe

siehe auch:
 Morges